Anse-La-Raye — distrito de Santa Lúcia
 Anse-Rouge — comuna haitiana de Artibonite
 Anse-Bleue — comunidade de Nova Brunswick (Canadá)
 Anse-à-Veau (arrondissement) — no Haiti
 Anse-d'Ainault — comuna haitiana de Grande Enseada
 Belle-Anse (arrondissement) — no Haiti
 Anse-à-Veau — comuna haitiana de Nippes
 Anse-Bertrand — comuna de Guadeloupe
 Anse d'Ainault (arrondissement) — no Haiti
 Belle-Anse — comuna haitiana de Sudeste
 Anse-à-Pitres — comuna haitiana de Sudeste 
 Anse-à-Galets — comuna haitiana de Oeste
 Anse-à-Foleur — comuna haitiana de Noroeste

Desambiguações de topônimos